Александров, Павел: 
 Александров, Павел Алексеевич (род. 1989) — российский баскетболист.
 Александров, Павел Константинович (1808—1857) — генерал-адъютант, участник подавления Польского восстания 1831 года.
 Александров, Павел Матвеевич (1791—1859) — российский промышленник и меценат.
 Александров, Павел Сергеевич (1896—1982) — советский математик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.